Dieta di Ratisbona (Regensburger Religionsgespräch) può riferirsi alle diverse sessioni della Dieta Imperiale, degli Stati Generali del Sacro Romano Impero o dei principi elettori dell'Impero stesso che ebbe luogo nella Città Imperiale di Ratisbona, odierna Germania:
 Dieta di Ratisbona (976)
 Dieta di Ratisbona (1454), dove il vescovo Giovanni Castiglione rappresentò papa Niccolò V
 Dieta di Ratisbona (1471)
 Dieta di Ratisbona (1532)
Dieta di Ratisbona (1541)
Dieta di Ratisbona (1546)
 Dieta di Ratisbona (1556/57)
 Dieta di Ratisbona (1567)
 Dieta di Ratisbona (1576)
 Dieta di Ratisbona (1594)
 Dieta di Ratisbona (1597/98)
Dieta di Ratisbona (1601)
 Dieta di Ratisbona (1603)
 Dieta di Ratisbona (1608)
 Dieta di Ratisbona (1613)
 Dieta di Ratisbona (1623)
 Dieta di Ratisbona (1630)
 Dieta di Ratisbona (1640/41)
 Dieta di Ratisbona (1653/54)
Dieta perpetua di Ratisbona (1663-1806)

Pagine correlate 
Interim di Ratisbona

Note